Макс Рабе () е немски, музикант и продуцент, изпълнител на музика от 1920-те и 30-те години.

Биография 
Той е роден на 12 декември 1962 в град Люнен, провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Дискография 
Неговия репертоар включва немска музика от 1920-те и 30-те. Голяма част от музиката към филма Der bewegte Mann също е на Макс Рабе. Написал е много песни в популярните за 1920-те и 30-те стилове. Техните текстове и аранжименти напомпят музиката на Комедиен Хармонист (виж Аспарух Лешников). Най-известните му песни са Kein Schwein ruft mich an (1992) и Klonen kann sich lohnen (2002).

 1987: Die Männer sind schon die Liebe wert
 1989: Kleines Fräulein, einen Augenblick
 1991: Ich hör’ so gern Musik
 1992: Mein kleiner grüner Kaktus
 1993, 1996: Wintergarten-Edition Live
 1994: Dort tanzt Lu-Lu!
 1995: Bel Ami
 1996: Music, Maestro, Please
 1997: 10 Jahre Palast Orchester mit seinem Sänger Max Raabe
 1997: Tanz-Gala
 1999: Junger Mann im Frühling
 1999: Kein Schwein ruft mich an (Best Of)
 1999: Ein Freund, ein guter Freund
 2000: Krokodile und andere Hausfreunde
 2001: Charming Weill
 2001: Superhits (Album mit Hitparaden-Covers)
 2001: Von Kakteen und Gorillas
 2002: Vom Himmel Hoch, Da Komm’ Ich Her
 2002: Superhits 2 (Album mit Hitparaden-Covers)
 2003: Palast Revue (Best Of)
 2005: Max Raabe singt … (Solo-Livealbum)
 2006: Komm, lass uns einen kleinen Rumba tanzen
 2006: Gekommen, um zu bleiben (Maxi-CD mit Wir sind Helden)
 2006: Schieß den Ball ins Tor (Maxi-CD mit Heino Ferch und Peter Lohmeyer)
 2008: Heute Nacht oder nie – Live In New York
 2010: Übers Meer (Solo-Album)
 2011: Küssen kann man nicht alleine (mit Annette Humpe)
 2013: Für Frauen ist das kein Problem (mit Annette Humpe) (Titelsong DE #77)

Външни препратки 
 Max Raabe & Palast Orchester – Официален сайт
 „Max Raabe: Dies ist kein Liebeslied“, FAZ, 11. Април 2008 със снимки
 Биография, Warner Music 
 Künstlerportal
 Audio – Selbstzeugnis Max Raabe über Leben und Werk in Mediathek Bayern 3 „Stars und Hits“

Германски музиканти
Родени в Северен Рейн-Вестфалия